Ло́рен Пейдж Не́льсон (; 26 ноября 1986, Лотон, Оклахома, США) — американская . Она — вторая, последовательно, «Мисс Америка» и шестая в истории конкурса из штата Оклахома.

Личная жизнь 
С 24 октября 2009 года Нельсон замужем за Рэнди Фэрамом. У супругов есть двое детей — сын Мейсон Фэрам (род. 1 октября 2013) и дочь Доусон Пейдж Фэрам (род. в марте 2016).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Центральной Оклахомы